Le mot tourniquet peut désigner :

 un garrot ;
 un portillon d'accès, sorte de barrière qui permet de contrôler l'accès à certains lieux ;
 un jeu présent sur certains terrains de jeux ;
 le conseil de discipline dans la police et le conseil de guerre dans l'armée ;
 un modèle de commutation de tâches ;
 une ancienne règle interne chez les Verts français et les Grünen allemands qui consistait pour un parlementaire européen ou national/fédéral à laisser sa place à mi-mandat à un colistier ;
 le groupe de thrash metal américain qui se produit depuis 1990 ;
 un coléoptère de la famille des Gyrinidae ;
 une manœuvre au hockey ;
 Une chanson du groupe de rock alternatif Evanescence.